Río Platanillo steht für:
 Río Platanillo (Río Biavo), linker Nebenfluss des Río Biavo in Peru
 Río Platanillo (Río Pacuare), linker Nebenfluss des Río Pacuare in der Provinz Cartago, Costa Rica